Sayyad (deutsch: ‚Jäger‘) steht für:

 Sayyad (Distrikt), afghanischer Distrikt in der Provinz Sar-i Pul
 der Name mehrerer iranischer Flugabwehrraketen: Sayyad-1, Sayyad-2, Sayyad-3

Personen:
 Ali Sayyad Schirazi (1944–1999), iranischer General
 Husain al-Sayyad (* 1988), bahrainischer Handballspieler